Pokrass (Russisch: ) ist der Name einer sowjetischen Musikerfamilie:

 Dmitri Jakowlewitsch Pokrass (; * 7. November 1899 in Kiew, † 20. Dezember 1978 in Moskau)
 Daniil Jakowlewitsch Pokrass (; * 30. November 1905 in Kiew, † 16. März 1954 in Moskau)
 Samuil Jakowlewitsch Pokrass (, * 1897 in Kiew, † 1939 in New York City)